Шиндлер (Schindler, Shindler, Šindler, Szyndler, Szindler) — фамилия.

Известные носители:
 Шиндлер, Александр Юлиус (1818–1875) – австрийский писатель и политическиЙ деятель.
 Альма Малер-Верфель (урождённая Шиндлер; 1879—1964) — австрийская деятельница искусства и литературы.
 Шиндлер, Антон (1795—1864) — немецкий музыкант и писатель.
 Шиндлер, Валентин (1543—1604) — немецкий гебраист.
 Шиндлер, Генрих Бруно (1797—1859) — немецкий хирург и врач-окулист.
 Шиндлер, Герхард (р.1952) — руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) с декабря 2011 года.
 Шиндлер, Иоганн Йозеф (1777—1836) — австрийский художник.
 Шиндлер, Карл Георг (1834—?) — австрийский лесовед.
 Шиндлер, Курт (1882—1935) — американский дирижёр и этномузыковед, брат Эвальда Шиндлера.
 Шиндлер, Кристофер (род. 1990) — немецкий футболист.
 Шиндлер, Оскар (1908—1974) — судетский немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста (см. Список Шиндлера).
 Шиндлер, Панталеон (1846—1905) — польский художник.
 Шайво, Терри (урождённая Шиндлер; 1963—2005) — американка, тяжёлая болезнь которой вызвала наиболее громкий судебно-политический конфликт в США по вопросу об эвтаназии.
 Шиндлер, Эвальд (1891—1948) — немецкий актёр и театральный режиссёр, брат Курта Шиндлера.
 Шиндлер, Юлиус (1818—1885) — австрийский писатель и поэт, писавший под псевдонимом Юлиус Траун.
 Шиндлер, Ян (род. 1978) — чешский гребец.

Примечания

См. также 
 Шиндель